Ситанапучи има више значења:

 Ситанапучи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситанапучи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситанапучи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику